Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Johan Landsberg 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Eyal Ran /  Filippo Veglio (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)

 Tomáš Krupa /  Petr Pála (primo turno)
 Joan Balcells /  Thomas Strengberger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1999